Séisme de 2017 au Mexique peut désigner :
 Séisme au Chiapas le  ;
 Séisme dans l'État de Puebla le .